Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres D et F'''.

 Codes 
 DF, Distrito Federal au Brésil,
 DF, Distrito Federal au Mexique,
 0xDF, eszett « ß » (norme ISO/CEI 8859-1).

 Sigles et abréviations 
 DF, Douanes françaises, 
 DF, Discount factor, un terme anglais de finance traduit en français par Coefficient d'actualisation,
 DF, formule chimique du fluorure de deutérium,
 DF, Democratic Front, nom de plusieurs partis politiques dans le monde,
 DF, Dépendance fonctionnelle, notion d'algèbre relationnelle.

Autres 
 df, utilitaire affichant l'espace disque disponible sous Unix,
 DF, en hexadécimal, représente le nombre 223 en décimal,
 DF est une abréviation du jeu Dwarf Fortress.
Code